Windermere kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Cardigan (del av en befolkad plats), Victoria, Ballarat North,

Storbritannien 

 Windermere (stad i England), ort i Cumbria, 
 Windermere (sjö), sjö i Cumbria,

USA 

 Windermere, Florida, ort, Orange County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar